Continental Cup henviser til flere artikler:
 IAAF Continental Cup – atletikkonkurrence.
 Continental Cup (IIHF) – ishockeyturnering for europæiske klubhold.
 Continental Cup (KHL) – trofæ til vinderne af grundspillet i KHL.
 Continental Cup (rulleskøjtehockey) – rulleskøjtehockeyturnering
 Continental Cup of Curling – curlingturnering.
 FIS Ski Jumping Continental Cup – skihopkonkurrence.
 Inter Continental Cup – fodboldturnering for olympiske landshold.
 ITU Continental Cup – triatlonkonkurrence.